Стерџис има више значења:
 Стерџис (Мичиген)
 Стерџис (Јужна Дакота)
 Стерџис (Кентаки)
 Стерџис (Мисисипи)